A Diamond in the Rough –  cortometraggio del 1911 diretto da Francis Boggs
A Diamond in the Rough –  cortometraggio del 1914 diretto da John G. Adolfi
A Diamond in the Rough –  cortometraggio del 1914 diretto da Guy Coombs